En voïvodie de Silésie :
 Czarków, une localité de la gmina de Wielowieś, dans le powiat de Gliwice.
 Czarków, une localité de la gmina et du powiat de Pszczyna.